Кислота́ Лью́иса — любое химическое соединение — молекула либо ион, являющееся акцептором электронной пары и, таким образом, способное принять пару электронов соединения-донора (основания Льюиса) на незаполненную орбиталь с образованием соединения-аддукта.

В рамках электронной теории химических соединений Льюиса химическая связь образуется обобществлённой электронной парой, достраивающей электронные оболочки атомов, образующих связь, до завершенной электронной конфигурации инертного газа (правило октетов).

В качестве кислот Льюиса могут выступать как нейтральные молекулы, так и катионы: так, катионы водорода выступают в роли кислоты Льюиса при взаимодействии с водой либо аммиаком, с образованием ионов гидроксония либо аммония.

Кислотами Льюиса являются также координационно ненасыщенные соединения — как металлов, так и неметаллов, например, BF3, AlCl3, образующие аддукты с различными основаниями Льюиса:

См. также 
 Теории кислот и оснований
 Электронная теория химической связи

Примечания 

Общая химия
Кислоты